Spojení písmen E a G může mít různé významy:

EG 
 EG – kód ISO 3166-2 pro Egypt
 BS-EG – kód ISO 3166-2 pro East Grand Bahama
 EG (vrtulník) – sovětský experimentální vrtulník, vyprojektovaný koncem 40. let konstrukční kanceláří Jakovlev.

E.G. 
 E.G. Records – britské hudební vydavatelství

e.g. 
 e.g. – zkratka z latinského exempli gratia, „například“

.eg 
 .eg – internetová doména nejvyššího řádu pro Egypt

Zkratky
Značky